This Is How It Feels – singolo degli Inspiral Carpets del 1990
 This Is How It Feels – album dei The Golden Palominos del 1993
This Is How It Feels – singolo di Richard Ashcroft del 2016